Abo (historische plaats), een archeologische plaats in New Mexico
 Abo (New Mexico), een nederzetting in New Mexico
 Abo of Turku,  een stad in het zuidwesten van Finland